Bundesligaen er øverste række i tysk håndbold hos begge køn. Der spilles en dobbeltturnering således at man møder hver modstander én gang ude og én gang hjemme. Herrernes bundesliga har 18 hold og kvindernes har 12. Dette giver så 34 kampe pr. sæson hos herrerne og 22 til kvinderne. Kvinderne skal dog lige igennem et slutspil, for at afgøre mesterskabet (ligesom i Danmark), mens herrerne spiller en "ligeudturnering", ligesom man gør i fodbold. Altså en turnering, hvor mesterskabet er afgjort efter det, der i en turnering med slutspil kaldes for grundspillet.

Når alle 34 kampe hos herrerne er spillet, rykker nr. 17 og 18 ned i 2. bundesligaen (nord eller syd), mens nr. 16 skal spille to playoffkampe mod vinderen af et dobbeltopgør mellem 2'erne i 2. bundesliga nord og 2. bundesliga syd.

Kvindernes turnering hedder Handball-Bundesliga Frauen.

Oversigt over tyske mestre i herrehåndbold 
Herunder ses de seneste sæsoners tyske mestre i herrehåndbold.

Mestre i damehåndbold efter år

Noter

Eksterne henvisninger 
 Herreligaens hjemmeside 
 Kvindeligaens hjemmeside 

Håndboldligaer
Håndbold i Tyskland